Radovan steht für
 eine Gemeinde in Rumänien, siehe Radovan (Dolj)

Radovan ist ein serbischer Vorname. Folgende Persönlichkeiten tragen diesen Vornamen:
 Radovan Karadžić, ehemaliger Präsident der bosnischen Serben
 Radovan Vlatković, ein kroatischer Hornist mit serbischen Vorfahren
 Radovan Vujanović, serbischer Fußballspieler

Radovan ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Radovan (Bildhauer), dalmatinischer Bildhauer und Architekt des 13. Jahrhunderts
 Andreas Radovan (≈* 1961), österreichischer Gitarrist, Sänger und Komponist 
 Christian Radovan (* 1962), österreichischer Jazz-Posaunist und Hochschullehrer
 Denis Radovan (* 1992), deutscher Amateurboxer im Mittelgewicht
 Ferdinand Radovan (1938–2009), jugoslawischer Opernsänger
 Reem Alabali-Radovan (* 1990), deutsche Politikerin (SPD), MdB

Als von Radovan abgeleiteter Familienname ist Radovanović gebräuchlich, zu Namensträgern siehe dort